Frieseneck ist der Name folgender Orte:

 Frieseneck (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft der Gemeinde Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Frieseneck (Gemeinde Roßbach), Ortschaft der Gemeinde Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Friesenegg
 Neumarkt (Dresden)#Quartier IV